Domkirkepladsen kan henvise til flere artikler

 Domkirkepladsen (Aarhus)
 Domkirkepladsen (Stavanger)